São Cristóvão (Montemor-o-Novo), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Montemor-o-Novo
 São Cristóvão (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe